Au moins quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Nereide:

 Le HMS Nereide (1797), une frégate de classe Sibylle de cinquième rang à 36 canons, anciennement la frégate française Néréide, capturée en 1797 par le HMS Phoebe au large des îles Scilly. Elle a été reprise par les Français en 1810 lors de la bataille de Grand Port et brisée après avoir été gravement endommagée.
 Le HMS Nereide (1810), une frégate de classe Junon de 36 canons, anciennement la frégate française Vénus, capturée en 1810 par le HMS Boadicea au large de Saint-Paul (La Réunion). Elle a été dissoute en 1816.
 Le HMS Nereide (1910) était un destroyer de classe Acorn lancé en 1910 et mis au rebut en 1920.
 Le HMS Nereide (U64) était un sloop de classe Black Swan modififé lancé en 1944 et mis au rebut en 1958.